Csehország
 Bánov, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Szlovákia
 Bánkeszi (szlovákul Bánov), község a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában